Сарай (, от персийското: seray) може да се отнася за:

 (исторически) у мюсюлманските народи – дворец, резиденция на владетел или висш сановник;
 палат - богата и хубава къща (виж още конак).

Географски обекти 
 Сарай — летен кралски резидентски комплекс в Косово от времето на Стефан Милутин;
 Сарай — село в близост на Скопие, Република Македония, част от градската община Сарай;
 Сарай – село в община Босилово в югоизточната част на Република Македония;
 Сарай – градска община в Скопие, Република Македония;
 Сарай – град във вилает Родосто в Европейска Турция;

Вижте също 
 Сарай Бату, изчезнал град, столица на Златната орда през 13 век;
 Сарай Берке, изчезнал град, столица на Златната орда през 13-15 век.